Бору́ссия () — латинское название Пруссии, отсюда производные названия:
 «Боруссия» — футбольный клуб из Дортмунда.
 «Боруссия» — футбольный клуб из Мёнхенгладбаха.
 «Боруссия» — футбольный клуб из Нойнкирхена.
 «Боруссия» — футбольный клуб из Фульды.
  — женский футбольный клуб из Мёнхенгладбаха.
  — женский гандбольный клуб из Дортмунда.
 «Теннис-Боруссия» — футбольный клуб из Западного Берлина.
 «Боруссия Парк» — немецкий стадион в городе Мёнхенгладбахе.
  — клуб настольного тенниса из Дюссельдорфа.
 «Боруссия» — прогерманский памятник в Клайпеде, Литва, в 1907—1923 и 1938—1945 годах.

См. также 
 Боруссия II (футбольный клуб, Дортмунд)